Алекса́ндр Малю́тин: Малютин, Александр Михайлович (род. 1939) — советский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Малютин, Александр Станиславович (род. 1964) — российский журналист, главный редактор газеты «Известия».
 Малютин, Александр Фёдорович (1910—1968) — советский конструктор корабельной радиоэлектронной аппаратуры.